Chwostow, Chwostowa ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Semjonowitsch Chwostow (1753–1820), russischer Diplomat und Schriftsteller
 Alexandra Petrowna Chwostowa (1768–1853), russische Schriftstellerin
 Dmitri Grigorjewitsch Chwostow (* 1989), russischer Basketballspieler
 Dmitri Iwanowitsch Chwostow (1757–1835), russischer Dichter
 Jewgeni Wladimirowitsch Chwostow (* 1981), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Alexandrowitsch Chwostow (1776–1809), russischer Abenteurer
 Wladimir Michailowitsch Chwostow (1905–1972), sowjetischer Historiker
 Xenija Wladimirowna Chwostowa (* 1934), sowjetisch-russische Byzantinistin